Dolok Merawan (plaats), een plaats in Indonesië
Dolok Merawan (onderdistrict), een onderdistrict in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing